Ingomar, the Barbarian é um filme mudo estadunidense de curta metragem, do gênero dramático, lançado em 1908, escrito e dirigido por D. W. Griffith.

Elenco 
Charles Inslee
Harry Solter
Florence Lawrence
George Gebhardt
Linda Arvidson
D. W. Griffith
Arthur V. Johnson
Wilfred Lucas
Mack Sennett

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1908
Filmes dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Filmes de curta-metragem
Filmes mudos